Risinge kan syfta på:

Risinge socken – en socken i Östergötland ingick i Finspånga läns härad
 Risinge landskommun – en tidigare kommun i Östergötlands län
Risinge församling – en församling i Linköpings stift i Finspångs kommun –2013
 Risinge gamla kyrka – en kyrkobyggnad i Risinge socken 1100-talet–
 Risinge nya kyrka – en kyrkobyggnad i Risinge 1849–
Risinge, Finspångs kommun – kyrkbyn i Risinge socken i Finspångs kommun
 Risinge distrikt – ett distrikt i Finspångs kommun och Östergötlands län
Risinge, Växjö kommun – en småort öster om Växjö
Risinge, Östhammars kommun – en by öster om Gimo